Urban Rowhouse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Urban Rowhouse (26-32 River St., Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID: 83000831
 Urban Rowhouse (40-48 Pearl St., Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID: 82001982
 Urban Rowhouse (30-38 Pearl St., Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID: 82001983